Mužská čtyřhra Rogers Cupu 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže torontského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl třetí nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, kteří vypadli ve druhém kole s Djokovićem a Andersonem. Tito finalisté z červencové dvouhry Wimbledonu 2018 nastoupili jako spoluhráči do první společné čtyřhry v kariéře.

Vítězem se stal druhý nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále za 1.25 hodin zdolal finsko-novozélandskou dvojici Raven Klaasen a Michael Venus. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. V zápase přitom odvrátili čtyři mečboly ve zkrácené hře druhé sady, z toho za stavu 3:6 tři mečboly v řadě. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali třináctou společnou trofej. Kontinen vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse to bylo devatenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Mike Bryan /  Jack Sock (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2018